Indeks górny lub frakcja górna (ang. superscript) – formatowanie znaku polegające na podniesieniu dolnej linii znaku względem znaków sąsiadujących i zmniejszeniu jego rozmiaru. Indeks górny jest często stosowany w formułach matematycznych, np. y = x2, chemicznych, np.  H+ + OH−, izotopów: 235U lub jako oznaczenie przypisu.

Znaki w indeksie górnym zdefiniowane w Unikodzie

Zobacz też 
 indeks dolny

Typografia